Мозаика в г. Батуми (Грузия) на площади Пиацца диаметром в 106 кв.м. Данная мозаика считается самой большой мраморной фигуративной мозаикой в Европе. Автором мозаики является грузино-швейцарский дизайнер Натали (Наталия)де Пита Амиреджиби.

История 

Мозаика была создана в 2010 году по оригинальному эскизу Натали де Пита- Амиреджиби. Мозаика была изготовлена в Абу-Даби в мастерской компании Фантини Мозаичи и затем перевезена в Батуми. При этом отдельные сегменты мозаики были собраны в единое целое уже на месте в течение десяти дней в августе 2010 года. Проектом руководила непосредственно Натали де Пита Амиреджиби.

Мозаика была создана из 88244735 порезанных и обработанных элементов размером в 1 кв.см., объединённых в 1764895 сегментов. Материалом для мозаики послужил мрамор, собранный из пятнадцати стран мира. При этом материалом для фиолетового платья морской богини и темной части красного платья другой послужили смальта и керамический материал.

Концепция 

Концепция мозаики представляет собой синтез вечного движения морской стихии и непрекращающегося развития современного городского пространства.

Композиция мозаики представляет собой восемь кругов разного диаметра, расположенных непосредственно один в другом, что напоминает о водной воронке на морской глади. Каждый из кругов украшен различными орнаментальными и фигуративными элементами. При этом, центральный внутренний круг представляет собой фигуративную композицию, состоящую из пяти женских фигур. Эти фигуры олицетворяютт собой женские ипостаси морских божеств, облаченные в одежды разных цветов: красный, голубой, фиолетовый, розовый и зелёный.каждый из цветов соответствует характеру персонажа. Известно, что прототипом центральной фигуры композиции- юной Русалочки-послужила дочь дизайнера пятилетняя Ромина.

Мозаика на Пиацце является одной из самых популярных и посещаемых достопримечательностей этого приморского города.

Примечания 

Культура Батуми
Достопримечательности Батуми
Произведения декоративно-прикладного искусства Грузии
Произведения декоративно-прикладного искусства XXI века
Произведения 2010 года
Появились в 2010 году в Грузии
Мозаики по алфавиту